Artsach (nahang), deel van het historische Armenië en historisch deel van Kaukasisch Albanië en het Koninkrijk Armenië
 de historische naam van Nagorno-Karabach
 de niet erkende Republiek Artsach, meer bekend als Nagorno-Karabach
 het middeleeuwse koninkrijk Artsach.